El término aparejo puede referirse a:

Polipasto, también llamado «aparejo», máquina simple formada por varias poleas

Aparejo, disposición constructiva y trabazón dadas a los materiales empleados en muros

Aparejo náutico, conjunto de mástiles, velas y cabos de una embarcación a vela. 

Aparejo pesquero, conjunto de útiles de pesca.